Polje ou poljé (avec un accent aigu) peut désigner :

Toponymie
en Bosnie-Herzégovine
Polje, un village situé dans la municipalité de Busovača, dans le canton de Bosnie centrale et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Polje, un village situé dans la municipalité de Cazin, dans le canton d'Una-Sana et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Polje, un village situé dans la municipalité de Derventa et dans la République serbe de Bosnie ;
Polje, un village situé dans la municipalité de Kalinovik et dans la République serbe de Bosnie ;
Polje, un village situé dans la municipalité de Konjic, dans le canton d'Herzégovine-Neretva et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Polje, un village situé dans la municipalité de Kreševo, dans le canton de Bosnie centrale et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Polje, un village situé dans la municipalité de Velika Kladuša, dans le canton d'Una-Sana et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Polje, un village situé dans la municipalité de Višegrad et dans la République serbe de Bosnie ;
en Croatie
Polje, une localité située dans la municipalité de Dobrinj, comitat de Primorje-Gorski Kotar ;
Polje, une localité située dans la municipalité de Raša, comitat d'Istrie ;
Polje, une localité située dans la municipalité de Slunj, comitat de Karlovac ;
au Monténégro
Polje, un village du Monténégro situé dans la municipalité de Bar ;
en Slovénie
Polje, un village situé dans la localité de Bohinjska Bistrica, commune de Bohinj ;
Polje ob Sotli, une localité située dans la commune de Podčetrtek ;
Polje pri Bistrici, une localité située dans la commune de Bistrica ob Sotli ;
Polje pri Tržišču, une localité située dans la commune de Sevnica ;
Polje pri Višnji Gori, une localité située dans la commune d'Ivančna Gorica ;
Polje pri Vodicah, une localité située dans la commune de Vodice.

Autres 
 en géologie et géomorphologie, un poljé, est une dépression à fond plat fermée par des bords rocheux.

Homonymie de toponyme